Mike Starr – bassista statunitense, ex membro degli Alice in Chains
 Mike Starr – attore statunitense specializzato in ruoli da caratterista